Список существующих валют содержит информацию о валютах, де-юре или де-факто используемых в различных государственных или территориальных образованиях мира, в том числе с неопределённым международным статусом (валюты, вышедшие из обращения, и валюты не существующих сейчас государств перечисляются в статье «Список исторических валют»).

В список включены:

 валюты, представленные в мировом стандарте ISO 4217;
 расчётные денежные единицы и благородные металлы;
 валюты частично признанных и непризнанных, а также виртуальных государств; локальные, частные, мировые валюты.

Валюты и валютные ценности, включённые в стандарт ISO 4217

Валюты 
В данном разделе приводятся валюты, указанные в текущей версии международного стандарта ISO 4217, а также страны и территории, которые, согласно стандарту, не имеют официальных валют (Антарктида, Государство Палестина и Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова).

В случае если в качестве валюты какой-то страны один из стандартов приводит две денежные единицы (например, для Гаити — гаитянский гурд и доллар США), то в основную таблицу включается национальная валюта (валюта, эмиссионный центр которой находится на территории данного государства), коллективная валюта (или валюта другого государства) приводится в примечании; при этом случаи использования иностранных валют во внутреннем денежном обращении, не поддерживаемые межнациональными соглашениями, не указываются (подробнее см. раздел «Валютные союзы»).

В отличие от денежных единиц и валютных ценностей, которые приводятся в разделе «Расчётные денежные единицы», валюты, упомянутые в данном разделе, всегда имеют физический носитель в виде монеты или бумажной купюры. Однако в результате гиперинфляции наличие разменных денежных единиц в ряде стран часто является лишь декларацией: фактически они не выпускаются и в денежном обращении не участвуют. Следует также обратить внимание на то, что, в отличие от названий базовых валют (их официальные названия на русском языке зафиксированы в Общероссийском классификаторе валют (ОКВ)), в России нет государственного или однозначно признанного стандарта именования разменных денежных единиц. В таблице приводится лишь один из вариантов названия, другие можно найти в статье «Разменные денежные единицы».

Законодательством многих стран установлены ограничения по использованию изображений национальных валют, поскольку они охраняются авторским правом. Так, например, фотографии денежных знаков Великобритании можно свободно (без согласия правообладателя) публиковать лишь в том случае, если сам денежный знак выпущен более чем 50 лет назад. В связи с этим в таблице приводятся иллюстрации далеко не всех существующих валют и их разменных денежных единиц.

По состоянию на 1 сентября 2011 года, Центральный банк Российской Федерации устанавливал курс российского рубля только по отношению к 35 иностранным валютам. Поэтому в таблице приводится их примерное соотношение с рублём по данным открытого API-провайдера Open exchange rates, агрегирующего данные из нескольких публичных источников. В случае, если курс какой-либо валюты привязан к одной из мировых, то в таблице указывается соответствующее официальное, устанавливаемое национальным центральным банком соотношение, которое, однако, может существенно отличаться от рыночного (как, например, в Мьянме и Венесуэле).

Расчётные денежные единицы 
В данном разделе приведены счётные денежные единицы (то есть денежные единицы, не имеющие физического носителя в виде монеты или бумажной купюры), которые используются:
 для стабилизации безналичного денежного обращения, процентных ставок, рынка государственных ценных бумаг и т. п. (боливийский мвдол, чилийская единица развития, колумбийская единица реальной стоимости, мексиканская инверсионная единица, уругвайское песо в индексированных единицах);
 для проведения внутренних электронных банковских операций (WIR-евро и WIR-франк);
 для проведения ряда банковских операций, связанных с управлением текущей ликвидностью (доллар того же дня и доллар следующего дня).

Кроме того, перечисленные в данном разделе денежные единицы используются:
 в качестве международных денег и коллективных валют (например, СДР и приравненная к ним расчётная единица Африканского банка развития, сукре);
 для международного внутриотраслевого клиринга (франк Международного союза железных дорог);
 для других целей, когда нет необходимости в использовании наличных денег.

Драгоценные металлы 
Некоторые драгоценные металлы традиционно относятся к валютным ценностям (в частности, многие центральные банки включают их в состав золотовалютных резервов) и являются объектом межбанковских сделок. Это прежде всего золото, серебро, платина и палладий. Поэтому в стандарте ISO 4217 им присвоены отдельные буквенные и цифровые коды.

В конвертере валют Yahoo! дополнительно представлены такие металлы, как медь (в фунтах) и алюминий (в унциях), которые являются объектом активных биржевых спекуляций и одними из основных современных монетных металлов. Их неофициальные буквенные коды построены по аналогии с буквенными кодами стандарта ISO 4217.

Валюты, не включённые в стандарт ISO 4217

Валюты непризнанных или частично признанных государств и территорий 
В данном разделе приведены некоторые непризнанные или частично признанные государства (территории), которые не упомянуты в стандарте ISO 4217. Из них почти полноценные национальные валюты введены лишь в Приднестровье и Сомалиленде. В Нагорном Карабахе национальная валюта, формально являясь законным средством платежа, фактически представляет собой лишь коллекционную ценность. Денежное обращение Косово, Абхазии, Южной Осетии и Северного Кипра основано на валютах других государств. Денежные знаки Британской антарктической территории являются коллекционными монетами. В данном разделе также представлено мальтийское скудо, выпускаемое Мальтийским орденом, который иногда рассматривается в качестве карликового государства.

Валюты виртуальных государств 

Виртуальные государства или микрогосударства — общее название образований, которые государствами не являются, не принимаются всерьёз странами, на территории которых провозглашены, не признаются мировым сообществом, но имитируют те или иные их черты и воспроизводят формальные государственные атрибуты — флаг, герб, паспорт, почтовые марки и денежные знаки. Тем не менее, их деньги представляют высокий интерес для коллекционеров; некоторые приведены ниже.

Частные валюты

Частные и региональные валюты 

Во многих государствах (например, в России) запрещён выпуск частных денег, однако в некоторых странах (в США, Канаде, Австралии, Великобритании, Германии и многих других) он разрешён. Разновидностью частных валют являются:
 региональные валюты (например, итакский час);
 отраслевые расчётные единицы (включённый в стандарт ISO 4217 франк UIC Международного союза железных дорог и его невключённый аналог —  Международной ассоциации воздушного транспорта);
 денежные единицы некоммерческих организаций и групп энтузиастов (например, антарктический доллар);
 денежные знаки частных компаний, банков и т. п. (включённые в стандарт ISO 4217 WIR-евро и WIR-франк швейцарского WIR-банка, невключённый рубль Шпицбергена).

Электронные, виртуальные и игровые валюты 

Особой разновидностью частных валют являются валюты электронные, к которым относят, например:
 PayPal;
 Visa Cash;
 Webmoney;
 Яндекс.Деньги.

В соответствии с директивой Европейского парламента и Совета ЕС, электронные деньги имеют следующие признаки:
 они фиксируются и хранятся на электронном носителе;
 они выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не меньшем, чем эмитированная денежная стоимость;
 они принимаются как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями.

Российский закон «О национальной платёжной системе» содержит следующее определение электронных денег: «Электронные денежные средства — денежные средства, которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта (обязанному лицу), для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами, в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учёт информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счёта в соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций».

Этими признаками, в частности, не обладают игровые валюты, используемые только в рамках соответствующих компьютерных и настольных игр, хотя и существуют локальные случаи их конвертации в полноценные валюты. Некоторые из игровых валют упоминаются в «Списке вымышленных валют».

Параллельные валюты

Две и более национальные валюты 
В некоторых странах для стабилизации наличного, безналичного или и наличного, и безналичного денежного обращения используются параллельные валюты или денежные суррогаты, которые могут иметь физическую форму в виде денежного знака — монеты или банкноты (например, кубинское конвертируемое песо и мьянманский обменный сертификат), а могут существовать исключительно в виде расчётных единиц (мексиканская инверсионная единица или уругвайское песо в индексированных единицах). Многие из этих параллельных денежных единиц имеют собственные коды в стандарте ISO 4217.

Национальная денежная единица в дополнение к союзной валюте 

Многие зависимые территории и государства, использующие во внутреннем денежном обращении иностранные или коллективные валюты, имеют право выпускать собственные денежные знаки. Они не включены ни в стандарт ISO 4217, ни в ОКВ. За редкими исключениями, их выпуск носит эпизодический характер и преследует прежде всего представительские цели. Формально являясь законным средством платежа в соответствующем государстве (территории), они, как правило, являются лишь объектом для коллекционирования. Их курс номинально привязан к денежной единице метрополии или к союзной валюте, которые и являются базой локального денежного обращения.

В данном разделе представлены только те денежные единицы, которые фактически участвуют в денежном обращении.

Мировые валюты

Свободно конвертируемые и резервные валюты 

В широком смысле под свободно конвертируемыми валютами (СКВ) понимают валюты, у которых нет никаких ограничений по совершению валютных операций. В узком смысле — это 17 валют, используемых расчётным CLS-банком (). Резервная валюта — это валюта, обладающая максимальной ликвидностью и способная выполнять функции золотовалютных резервов центрального банка и/или правительства. Ямайская валютная система, которая заменила Бреттон-Вудскую, определяет в качестве глобальных резервных 5 валют, при этом для определения курса специальных прав заимствования (СДР) Международного валютного фонда используется корзина только из 4 валют.

Коллективные валюты и валютные союзы 

В данном разделе содержится информация:
 о формальных межгосударственных соглашениях о взаимозаменяемости валют во внутренних расчётах (например, сингапурский и брунейский доллары);
 о создании межнациональных или наднациональных эмиссионных центров (еврозона, зона восточно-карибского доллара и т. п.);
 о возможности официального, с согласия страны-эмитента, использования чужой валюты в денежном обращении своей страны (Лихтенштейн, использующий швейцарский франк).
Здесь, однако, не упоминаются случаи одностороннего законодательного разрешения или неформальной практики использования иностранных валют во внутреннем денежном обращении или для проведения ограниченного круга кредитно-денежных операций, а также такие особые режимы денежно-кредитной политики, как валютный совет, валютный коридор, фиксированный курс.

Многозначные названия валют и разменных денежных единиц 

В этом разделе приводятся названия валют и их фракций, которые в настоящее время используются для именования денежных единиц нескольких государств. Например, название «рубль» носят национальные валюты России (российский рубль), Белоруссии (белорусский рубль), а также непризнанной Приднестровской Молдавской республики (приднестровский рубль). Список не включает те названия, которые использовались в прошлом. Так, до введения евро название «марка» носили валюты Германии и Финляндии — немецкая марка и финская марка. В настоящее время так называется только национальная валюта Боснии и Герцеговины — конвертируемая марка, поэтому в список «марка» не включена.

См. также 

Базовые термины
 Безналичные расчёты
 Валюта
 Валютный курс
 Денежное обращение
 Деньги
 Законное платёжное средство
 Золотовалютные резервы
 Наличные деньги
 Счётная денежная единица
 Центральный банк
 Эмитент

Стандарты
 ISO 3166-1
 Общероссийский классификатор стран мира
 ISO 4217
 Общероссийский классификатор валют
 Юникод (Unicode)
Списки стран
 Список государств
 Список зависимых территорий
 Карликовое государство
 Непризнанные и частично признанные государства
 Список микрогосударств

Обзорные статьи
 Валютные ценности
 Валютный союз
 Виртуальная валюта
 Знаки валют
 Клиринговая валюта
 Мировая валюта
 Региональная валюта
 Резервная валюта
 Свободные деньги
 Свободно конвертируемая валюта
 Частные деньги
 Электронные деньги

Примечания

Источники

Ссылки 
 Ежедневные курсы валют на сайте Центрального банка Российской Федерации: Курс на 01.09.2011
 Конвертер валют на Google Finance
 Конвертер валют на Oanda.com
 Конвертер валют на Xe.com
 Конвертер валют на Yahoo! Finance
 Конвертер валют на базе Google Maps
 Паритет покупательной способности на основе индекса Биг-Мака за июль 2011 года (описание)
 Ретроспективные котировки к доллару США в The world factbook (CIA World Factbook)

Валют